Constantino II puede referirse a:

 Constantino II, emperador romano ();
 Constantino II, patriarca de Constantinopla ();
 Constantino II (antipapa) ();
 Constantino II de Escocia (siglos  y );
 Constantino II de Kajetia, rey de Kajetia ();
 Constantino II de Grecia, rey de Grecia ().
 Constantino II de Bulgaria, zar de Bulgaria ()